Гемин:

 Гемин — древнегреческий математик и астроном.
 Гемин — кратер на Луне.

См. также 
 Марк Сервилий Гемин (значения)